Het schoonspringen op de 10 meter toren voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus 2012.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen 10